Odle steht für:
 Jan Odle (* 1964), US-amerikanischer Synchronsprecher und Regisseur
 der italienische Name für ein Bergmassiv in den Südtiroler Dolomiten, die Geislergruppe